Niels-Jan van der Hoek (Krimpen aan den IJssel, 22 februari 1974) is een Nederlands organist.

Levensloop

Opleiding 
Niels-Jan kreeg reeds op achtjarige leeftijd zijn eerste orgellessen aangeboden aan de Gemeentelijke Muziekschool in zijn geboortplaats Krimpen aan den IJssel. Hij studeerde vervolgens privé-orgellessen bij Geert Bierling, Ben van Oosten en Jan Hage aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag waar hij in 2020 zijn masterstudie afsloot. Daarnaast volgde hij nog klavecimbelles bij de Amsterdamse organist Bernard Winsemius. Hij won in totaal vijftien concoursen op het gebied van oude muziek.

Loopbaan 
Van der Hoek kreeg in 2000 zijn eerste benoeming tot organist aan de Immanuëlkerk in Barendrecht. Een jaar later werd hij organist van de Boezemkerk in Ridderkerk, gevolgd door Vredeskerk in Rotterdam (2007), de Remonstrantse Broederschap (2009), de Dorpskerk in Heerjansdam (2013), de Johanneskerk in Kruiningen en de Goede Herderkerk in Rotterdam (2015). Hij is tot op heden als organist verbonden aan de Evangelisch Lutherse Andreaskerk in Rotterdam en de Protstantse Gemeente in Rhoon. Daarnaast begeleidt hij als organist ook rouw- en trouwdiensten.

Externe link 
Officiële website

Nederlands organist